Atossa ist:

 der Name 
 einer persischen Königin, siehe Atossa
 der Gattin des Pharnakes, siehe Atossa (Gattin des Pharnakes)
 der Tochter und Gattin des Artaxerxes II., siehe Atossa (Tochter des Artaxerxes II.)

 andere Bedeutungen:
 ein Asteroid, siehe (810) Atossa